Ассарак () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Троса и Каллирои. Жена Гиеромнема, сын Капис. По другой версии, его жена Клитодора. Стал царем дарданов.

Имя связано с городом Ассара в Мигдонии.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Троада в древнегреческой мифологии
Персонажи Энеиды